Sista dansen kan syfta på

Sista dansen (1921) – en tysk film
Sista dansen (1946) – en amerikansk film
Sista dansen (1993) – en dansk/norsk/svensk film
Sista dansen (musikalbum) – album av det svenska punkbandet Charta 77
 Sista dansen (musikalbum av Asta Kask) - album av det svenska punkbandet Asta Kask
"Spara sista dansen för mig" - svenskspråkiga coverversioner av sången Save the Last Dance for Me

Se även
Den sista dansen